kobylica – deska na burcie statku
 kobylica –  drewniany przyrząd, rodzaj prostego imadła umieszczonego na ławce
 kobylica - rodzaj zapory z drzew z ociosanymi i zaostrzonymi gałęziami
Miejscowości w Polsce
 Kobylica – osada w woj. dolnośląskim, w pow. jaworskim, w gminie Paszowice
 Kobylica – osada w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Klucze
 Szczyty
 Kobylica – góra w Beskidzie Wyspowym
 Kobylica – szczyt w Beskidzie Małym
 Kobylica – szczyt w Górach Opawskich
 Cieki
 Kobylica – potok górski, dopływ rzeki Biała Lądecka